Merckle steht für:

 Merckle Unternehmensgruppe, deutsche Beteiligungsgesellschaft
 Merckle GmbH, deutsches Pharmazieunternehmen
 Merckle Recordati GmbH, deutsches Tochterunternehmen von Recordati, siehe Recordati #Präsenz in Deutschland

Merckle ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Merckle (1934–2009), deutscher Unternehmer

 Philipp Daniel Merckle (* 1966), deutscher Unternehmer
 Ruth Merckle (1937–2018), deutsche Unternehmerin
 Tobias Merckle (* 1970), deutscher Sozialunternehmer

Siehe auch:
 Merkle